Пушмачи — деревня в Красногородском районе Псковской области, Пограничная волость, у д. Золотово в части бывшей Покровской волости
 Пушмачи — деревня в Красногородском районе Псковской области, Пограничная волость, у д. Треньки